Hodge steht für:
 Hodge (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hodge (Kater), Kater des englischen Gelehrten Samuel Johnson
 (14466) Hodge, Asteroid des Hauptgürtels
 Hodge 301, Sternhaufen
 Hodge Escarpment, Geländestufe im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Hodge-Stern-Operator, Objekt aus der Differentialgeometrie
 Hodge-Zerlegung, mathematischer Satz

Hodge ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hodge (Kalifornien), gemeindefreies Gebiet
 Hodge (Louisiana), Dorf
 Hodge (Missouri), gemeindefreies Gebiet

Siehe auch:
 Hodges